Commonwealth (zajednica država) (Commonwealth of Nations), zajednica država koje su nekoć tvorile Britansko Carstvo.
 Krunske zemlje Commonwealtha, zajedničko je ime za 16 suverenih država koje priznaju britansku kraljicu kao svoju kraljicu i poglavara države
Commonwealth (republika), naziv za englesku republiku u doba vladavine lorda protektora Olivera Cromwella.
Commonwealth (otočno područje SAD-a), vrsta "organiziranog, ali neinkorporiranog ovisnog teritorija SAD-a", kao Portoriko